Scrambler, qui signifie « brouilleur » en anglais, désigne plusieurs éléments :
 Scrambler, un personnage de fiction issue de la série X-Men ;
 Scrambler, le quad bleu dans Bob le bricoleur ;
 Scrambler, une motocyclette ;
 Scrambler, le nom d'un épisode de RoboCop ;
 Scrambler, un type de manège développé par Eli Bridge Company ;
 des modèles de motos, par exemple :
 Triumph Scrambler,
 Voxan Scrambler.